«Москва́ 2005» — второй концертный альбом российской хеви-метал группы «Кипелов», который вышел на лейбле CD-Maximum 9 ноября 2006 года.

Об альбоме 
В данный альбом вошли записи с концерта группы в ДС «Лужники» 28 мая 2005 года с участием гитариста Rage Виктора Смольского. На диске также представлены видеоклипы на песни «Я здесь!», «Я свободен!» и «Вавилон».

На подарочном издании представлен диск с фильмом о процессе съёмок клипа «Я здесь!» и другие бонус-материалы.

Запись с этого концерта была выпущена как на  CD, так и на DVD.

Список композиций

Участники записи

Основной состав 
 Валерий Кипелов — вокал
 Андрей Голованов — ритм-гитара
 Алексей Харьков — бас-гитара
 Александр Манякин — ударные

Приглашённые участники 
 Виктор Смольский — соло-гитара

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы
 Страница на сайте лейбла «CD-Maximum»
 Страница на сайте лейбла «CD-Maximum»
 Страница на сайте лейбла «CD-Maximum»
 Рецензия на альбом «Москва 2005» в журнале Dark City № 37, 2007 год 

Альбомы CD-Maximum
Альбомы России
Видеоальбомы 2006 года
Концертные альбомы группы «Кипелов»
Концертные альбомы 2006 года
Концертное видео